Andy Najar (1993- ), un footballeur international hondurien
 Gonzalo Najar (1993-), un coureur cycliste argentin
 Judah ben Jacob Najar (?-1830), un écrivain, talmudiste, dayan et membre du rabbinat de Tunis
 Mohamed Najar (1973- ), un poète tunisien.

Voir aussi 

 Ruisseau du Najar : rivière du sud de la France, affluent de l'Ariège
 Najjar

Patronyme juif
Patronyme hispanique
Patronyme algérien
Patronyme tunisien